Брестский областной исполнительный комитет (, сокр. Брестский облисполком) — высший исполнительный орган власти Брестской области.

Облисполком в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», иными актами законодательства Республики Беларусь и Регламентом.

Председатель исполнительного комитета является высшим должностным лицом и главой исполнительной власти на территории области, назначается на эту должность Президентом.

Задачи исполкома 
В соответствии с Регламентом областного исполнительного комитета Брестской области, Брестский областной исполнительный комитет:
строит взаимоотношения с государственными органами и иными государственными организациями, непосредственно не подчиненными облисполкому, в порядке, определенном настоящим Регламентом и иными актами законодательства Республики Беларусь;
 по предложению председателя, первого заместителя председателя, заместителей председателя, управляющего делами облисполкома вопросы, поднятые в указанных обращениях, могут быть внесены в установленном порядке на рассмотрение в облисполком.

Облисполком в своей деятельности подотчетен и подконтролен Президенту Республики Беларусь, Совету Министров Республики Беларусь по вопросам, входящим в компетенцию Совета Министров Республики Беларусь, подотчетен Брестскому областному Совету депутатов по вопросам, отнесенным к компетенции областного Совета депутатов.

Облисполком рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, а также входящие в компетенцию областного Совета депутатов в пределах полномочий, предоставленных или делегированных облисполкому областным Советом депутатов.

Сельские, поселковые, городские (городов районного подчинения) исполнительные комитеты, организации, независимо от формы собственности и подчиненности, вносят вопросы в облисполком через соответствующие горрайисполкомы, за исключением жалоб и предложений по работе вышестоящих органов власти или при наличии принципиальных разногласий по механизму решения региональных вопросов

Председатель 
Председатель Брестского облисполкома — высшая служебная должность в Брестской области, возглавляет областной исполнительный комитет. В обязанности председателя входит руководство деятельностью облисполкома. Взаимодействует с Администрацией Президента Республики Беларусь и Советом Министров, областным Советом депутатов. Координирует деятельность городских, районных исполкомов и местных администраций в области

Список 

 Бурский, Виктор Иванович — 28 февраля 1987 г. — 1994 г.
 Заломай, Владимир Александрович — 9 декабря 1994 г. — 13 марта 2000 г.
 Долголев, Василий Борисович — 13 марта 2000 г. — 9 марта 2004 г.
 Сумар, Константин Андреевич — 9 марта 2004 г. — 27 декабря 2014 г.
 Лис, Анатолий Васильевич — 27 декабря 2014 г. — январь 2021 г.
 Шулейко, Юрий Витольдович — 26 января 2021 г. — по настоящее время

Руководство 
Председатель Брестского областного исполнительного комитета — Шулейко Юрий Витольдович
Первый заместитель председателя облисполкома — Зайчук Валентин Михайлович
Заместитель председателя облисполкома — Борисюк Геннадий Иосифович
Заместитель председателя облисполкома — Ольшевский Вадим Иванович
Заместитель председателя облисполкома — Городецкий Дмитрий Николаевич
Управляющий делами облисполкома — Лободинский Сергей Николаевич

См. также 
Брестский областной Совет депутатов

Ссылки 

 Официальная страница в Facebook
 Официальная страница в ВКонтакте
 Официальная страница в Twitter

Примечания 

Организации Бреста
Брестская область
Местные исполнительные комитеты Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании